Trichodactylidae är en familj av kräftdjur. Trichodactylidae ingår i överfamiljen Trichodactyloidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trichodactylidae 46 arter. 

Trichodactylidae är enda familjen i överfamiljen Trichodactyloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Trichodactylidae